Wolfgang Wirth ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Wirth (Mediziner, 1898) (1898–1996), deutscher Toxikologe und Militärarzt
 Wolfgang Wirth (1928–2005), deutscher Kameramann, siehe Wolf Wirth
 Wolfgang Wirth (Mediziner, 1932) (1932–2011), deutscher alternativmedizinischer Arzneipflanzenforscher